BRT steht für:

 Bathurst Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf Bathurst Island, Australien
 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, türkische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft
 Belgische Radio- en Televisieomroep, der frühere Name der Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
 Bioresonanztherapie
 Bothe, Richter, Teherani, deutsches Architekturbüro, siehe Hadi Teherani
 Brazilia Time, eine Zeitzone, siehe UTC−3
 Bretonische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 BRT (Unternehmen), italienischer Paketdienst 
 Bruttoregistertonne, veraltetes Raummaß für die Größe von Handelsschiffen 
 Bus Rapid Transit, Schnellbus-System

brt steht für:
 Bitare (ISO-639-3-Code), tivoide Sprache in Nigeria

Siehe auch

Abkürzung